Le Masters de Miami 1994 s'est déroulé du 7 au  à Key Biscayne et a été joué sur surface dure.

Faits marquants 
 Le tenant du titre Pete Sampras remporte le tournoi en simple pour la seconde fois en battant Andre Agassi en finale. Il réalise le doublé Indian Wells-Key Biscayne et décroche son  ATP en simple.
 Le coup d'envoi de la finale du simple est modifié. Sampras malade, Agassi accepte de décaler le début de la rencontre d'une heure, le temps que Sampras bénéficie d'une intraveineuse.
 En double, Jacco Eltingh et Paul Haarhuis s'imposent en finale face à Mark Knowles et Jared Palmer. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de Miami
 Saison 1994 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Miami (WTA 1994) (tournoi féminin WTA)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 1994
Tennis aux États-Unis en 1994
Miami
Compétition de tennis à Key Biscayne
Tennis en mars 1994